Hotan oder Khotan bezeichnet:

 Hotan, Regierungsbezirk im Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang (VR China)
 das ehemalige Königreich von Hotan
 Hotan (Kreis), Kreis im Regierungsbezirk Hotan
 Hotan (Fluss), Fluss in Südwest-China
 Hotan (Stadt), kreisfreie Stadt im Regierungsbezirk Hotan